Etro – casa di moda italiana
 Kean Etro – dirigente d'azienda italiano
 Raimondo Etro – terrorista italiano